Майвальд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майвальд, Герхард (1913—1998) — оберштурмфюрер СС.
 Майвальд, Йенс-Уве (род. 6 мая 1974, Дрезден) — немецкий шахматист, гроссмейстер.